Балканский союз (Балканская лига) — военно-политический блок Сербии, Черногории, Греции и Болгарии, направленный против Турции на протяжении Первой Балканской войны 1912—1913 годов.

После итало-турецкой войны 1911—1912 годов в балканских странах осознали необходимость в совместных действиях, чтобы противостоять Османской империи. Это осознание не без давления со стороны российской дипломатии привело к подписанию двухстороннего соглашения между Сербией и Болгарией 13 марта 1912 года, расширенного военным договором 12 мая того же года; России отводилась роль арбитра. Греция, не желая быть оставленной вне возможного альянса против Османской империи, начала переговоры с Болгарией, касающиеся своего участия в альянсе. 

Переговоры привели к подписанию Греко-Болгарского договора 29 мая 1912 года. Позднее подобный договор был подписан также между Болгарией и Черногорией. Создалась целая сеть альянсов на Балканах, направленных против Османской империи и, фактически, против Австрии.

Со своей стороны Франция, понимая, что на Балканский союз влияет Россия, нашла себе союзника в лице Австро-Венгрии, которая в свою очередь не хотела видеть сильное Сербское государство на своей южной границе.

Поскольку Османская империя была ослаблена войной с Италией и имела внутренние конфликты, Балканский союз не мог этим не воспользоваться. На протяжении последних дней сентября Османская империя и Балканские страны мобилизовали свои войска. Первой державой, объявившей войну, была Черногория, 8 октября 1912 года начав Первую Балканскую войну. Остальные три державы после объявления ультиматума Турции (13 октября) объявили ей войну (17 октября).

Во время войны объединённые армии балканских государств фактически уничтожили османское правление в Европе в сериях побед. Но триумф Лиги был недолгим. Разногласия между союзниками всё ещё продолжались и после успешного окончания Первой Балканской войны появились разногласия, касающиеся разделения Македонии. Напряжённость привела к распаду Балканского союза. Вторая Балканская война вспыхнула среди бывших союзников. Болгария напала на Сербию и Грецию, к которым впоследствии присоединились Османская империя и Румыния.

не хватает информаций. 
 Балканские войны

Военно-политические блоки
Балканские войны
Появились в 1912 году